Ebenberg ist der Name von:

 Ebenberg, Berg im Stadtgebiet von Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Ebenberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ebenberg (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten